Crichtonpelta benxiensis — птахотазовий динозавр родини анкілозаврових (Ankylosauridae), що існував наприкінці крейдового періоду, 99-95 млн років тому. Рештки динозавра були знайдені у відкладеннях формації Сунцзяван поблизу міста Бейпяо у провінції Ляонін на сході Китаю. Виявлено рештки чотирьох динозаврів.

Назва 
Назва роду Crichtonpelta поєднує посилання на Майкла Крайтона, автора роману «Парк Юрського періоду», з грецьким словом πέλτη (пельте) — «невеликий щит».

Опис 
Невеликий динозавр, завдовжки близько трьох-чотирьох метрів. Невідомо, чи він мав потовщення на кінці хвоста, яке мають інші види анкілозаврів.

Філогенія 
Філогенічна кладограма за However, Arbour in 2014:

Примітки 

Анкілозаврові
Динозаври крейдового періоду
Вимерлі тварини, описані 2007
Динозаври Азії